Il singolare del torneo di tennis Zell Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Janko Tipsarević che ha battuto in finale Jan Frode Andersen 7-61, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)
 Bjorn Rehnquist (primo turno)

 Janko Tipsarević (Campione)
 Francisco Costa (semifinali)
 Lovro Zovko (primo turno)
 Marcos Daniel (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zell Challenger 2003